Sæsonen blev indledt 29. august 1998 og afsluttet 20. juni 1999.  Raúl González fra Real Madrid blev topscorer med 25 ligamål. FC Barcelona vandt ligaen.

Ligatabel	
	
K=kampe spillet, V= vundet, U= uafgjort, T= tabt, MF-MM= mål for-mål imod, P = Point

Fodbold i 1998
Fodbold i 1999